Geirröd oder Geirrödr/Geirröðr (Speer-Schutz) ist der Name folgender Personen in der nordischen Mythologie:

 Geirröd (Riese), ein von Thor erschlagener Riese
 Geirröd (König), den König und Sohn des Hraudung